Le lac de Manyas à l'ouest de la Turquie.
 Manyas, un district turque de la région de Marmara.